21 — второй сольный альбом американского R&B певца Омариона, выпущенный 26 декабря 2006 года на лейбле Epic Records. Первым синглом из альбома стала композиция «Entourage», написанная Андре Мерриттом и спродюсированная Эриком Хадсоном. Продюсером второго сингла «Icebox» был Тимбалэнд; он достиг 12 строчки хит-парада Hot 100 и является самым успешным синглом исполнителя. В создании пластинки также приняли участие Pharrell и Брайан-Майкл Кокс. За первую неделю было продано 119 000 экземпляров, и диск возглавил американский чарт Billboard 200. К ноябрю 2008 года тираж альбома составил свыше 390 000 экземпляров.

Список композиций

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы, спродюсированные The Neptunes
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом
Альбомы Омариона
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200